Къстър може да се отнася за:
 Хора
 Джордж Армстронг Къстър (1839-1876), американски офицер
 Окързи в САЩ
 Къстър (окръг, Айдахо)
 Къстър (окръг, Колорадо)
 Къстър (окръг, Монтана)
 Къстър (окръг, Небраска)
 Къстър (окръг, Оклахома)
 Къстър (окръг, Южна Дакота)